Nemzeti Bajnokság I 1922—1923 — 20-й розіграш першості Угорщини Переможцем ліги став МТК, для якого це була восьма перемога поспіль. Титул найкращого бомбардира сезону виграв нападник «Уйпешта» Іштван Прібой з показником у 25 м'ячів.

Турнірна таблиця

Таблиця результатів

Склади команд

Склад чемпіона

Призери

Бомбардири

Найкращий гравець року

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини 1922-23 на rsssf.com 
 Чемпіонат Угорщини 1922-23 на magyarfutball.hu 
 Чемпіонат Угорщини 1922-23 на mla.hu 
 Повна статистика сезону 

Угорщина
Угорщина
1923